Gourgan, ou Gorgan est une ville du nord-est de l'Iran.
 Gourgan est un quartier de Rodez, préfecture de l'Aveyron.

Voir aussi 
 Gourgane, une fève des marais au Québec.
 Gourgançon est une commune située dans le département de la Marne.